Emilio Gómez puede referirse a:

 Emili Gómez Nadal (1907-1994), un historiador, articulista y ensayista español.
 Emilio Gómez Muriel (1910-1985), un director, productor y guionista de cine mexicano.
 Emilio Gómez, tenista ecuatoriano nacido en Guayaquil.